Pol jelentése lehet:
 Pol (község) – község Spanyolországban
 Pol nyelv - egy bantu nyelv neve